Конкурс песни «Евровидение-2006» (, , ) — 51-й музыкальный конкурс «Евровидение», прошедший с 18 по 20 мая 2006 года в Греции, в афинском Олимпийском крытом зале. Ведущими конкурса были греческий певец Сакис Рувас, выступавший на Евровидении в 2004 году и позднее выступивший повторно в 2009 году, и американская актриса и певица Мария Менунос. В полуфинале конкурса на церемонии открытия было исполнено попурри из песен прошлых лет, в том числе и с победившей в 2005 году песней Елены Папаризу «My Number One»; Сакис и Мария исполнили песню «Love Shine A Light», с которой британская рок-группа Katrina and the Waves победила в 1997 году. В одном из интервал-актов Сакис Рувас исполнил версию своей песни «S’eho Erotefthi» на английском под названием «I’m in love with you», в другом интервал-акте Елена Папаризу исполнила «Mambo!».

В конкурсе приняли участие исполнители из 37 стран, и впервые на конкурсе дебютировала Армения, а Сербия и Черногория наравне с другими голосовала за исполнителей, хотя не участвовала. От участия отказались Австрия и Венгрия. Впервые в истории конкурса победу одержала Финляндия, и впервые победителем оказалась хард-рок-группа — финский коллектив Lordi выиграл полуфинал и финал с одинаковым результатом в 292 очка. Финляндии потребовалось 45 лет, чтобы одержать свою первую победу. Организатором вещания выступила телерадиокомпания ERT. На конкурсе также прозвучала 1000-я по счёту песня — «Every Song Is a Cry for Love» в исполнении ирландца Брайана Кеннеди.

Формат

Визуальное оформление 
Традиционный заголовок Евровидения представлял собой стилизованную надпись «Eurovision», где вместо буквы V было сердце с флагом Греции. Логотип самого греческого конкурса, появлявшийся в телезаставке, был создан студией Karamela на основе легендарного фестского диска, сочетавший в себе элементы ветра, моря, солнечного света и песка. Девизом конкурса стал «Почувствуй ритм» (), а в видеозаставках появлялись различные памятники культуры Греции, доказывавшие историческую значимость Греции и представлявшие интерес со стороны туристов.

Голосование 
Голосование телезрителей шло по традиционной схеме: зрителям представлялось 10 минут на то, чтобы позвонить или отправить СМС-сообщение с номером исполнителя. В отличие от прошлых лет, отныне глашатаи называли только те страны, которые получают 8, 10 или 12 баллов, а остальные баллы сразу же показывались на экране. Однако процесс шёл всё ещё медленно отчасти из-за технических проблем, а отчасти из-за глашатаев, которые общались с ведущими и зрителями в зале, оттягивая оглашение результатов (так, голландский глашатай Паул де Льюв в шутку дал свой номер Сакису Рувасу). Во время оглашения голосов от Кипра произошло две накладки: телевизионщики показали по ошибке флаг Швейцарии, а глашатай Константинос Христофору не на шутку встревожил зрителей, обратившись из «Никосии, последней разделённой столицей Европы». Первый и единственный раз было показано полное название участвовавшей Республики Македония — «Former Yugoslav Republic of Macedonia» (не «FYR Macedonia»).

Участники полуфинала 
После того, как Сербия и Черногория отказалась от участия и заявила, что будет только голосовать, автоматически в финал прошла Хорватия, занявшая в прошлом году 11 место.
Лучшая девятка прошлого года + Хорватия + «Большая четвёрка» стали автоматическими финалистами, остальные 23 страны — участниками полуфинала.

Результаты полуфинала 
Голубым цветом выделены страны, прошедшие в финал.

Участники финала 
В финальную часть сразу вошли страны, занявшие 10 первых мест в 2005 году и страны «большой четвёрки» (Великобритания, Германия, Франция и Испания). Остальные 10 финалистов были определены по итогам полуфинала.
Всего в финале участвовали композиции из 24 стран. Представительница Швеции, Карола, выступила на конкурсе в третий раз.

Результаты финала

Вернувшиеся исполнители 
 : Анна Висси ( (Евровидение 1980) — 13 место), ( (Евровидение 1982) — 5 место)
 : Карола (3 место Евровидения 1983), (1 место Евровидения 1991)
 : Ich Troje (7 место Евровидения 2003)

Таблица голосования финала

12 баллов в финале

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

Премия Барбары Декс 
В 1997 году утверждена премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Премия была названа в честь участницы из Бельгии, которая вышла в платье собственного дизайна.

Особенности финала 
 Впервые на конкурсе для трансляции всех выступлений использовалась «летающая камера».
 Финляндия одержала первую победу за 45 лет своего участия: с 1977 года ни одна страна не ставила им 12 баллов. Финны получили 292 очка как в полуфинале, так и в финале, причём Lordi в финале был установлен рекорд по баллам. Однако его перебили в 2009 году, а к 2017 году отметку в 292 очка преодолели уже 14 участников Евровидения.
 Дима Билан, занявший 2-е место в 2006 году, через два года одержал победу.
 Высшим достижением Боснии и Герцеговины стало 3-е место на этом конкурсе: за 7 лет до этого боснийцы заняли 7-е место на Евровидении в Израиле.
 Россия и Румыния (2-е и 4-е места) получили баллы от 35 стран, в то время как Финляндия — от 34 стран.
 Шведская певица Карола, победившая в 1991 году выступила в третий раз на конкурсе и заняла 5-е место со 170 баллами, но при этом не получила ни одной оценки в 12 баллов.
 Литва установила высшее достижение — 6-е место, а также впервые получила 12 баллов (от Ирландии).
 Великобритания получила оценки от 10 стран (19-е место), Македония — от 9 (12-е место), Хорватия — от 8 (13-е место), Дания — от 5 (18-е место).
 Турция заняла 11-е место с 91 баллом, хотя по числу 12-балльных оценок заняла 4-е место. Тот же 91 балл Турция получила и в полуфинале.
 Из-за скандала в национальном отборе Сербия и Черногория отказалась участвовать, но сохранила право голоса. Глашатай Йована Янкович пообещала в 2007 году добиться победы Сербии, и обещание через год сдержала Мария Шерифович.
 Телеведущий Алексис Косталас, который был глашатаем от Греции, присудил 12 баллов Финляндии: эта оценка принесла Lordi досрочную победу ещё до конца оглашения всех результатов.
 Впервые с 1998 года Норвегия исполняла песню на норвежском языке: Кристине Гульдбрандсен исполняла «Alvedansen».
 Первый раз одна и та же песня звучала в начале полуфинала и конце финала — армянский певец Андре пел «Without Your Love».

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv